Ignacio González González (Madrid, 1960), polític espanyol militant del Partit Popular, president de la Comunitat de Madrid des del 2012
 Ignacio María González Gatti (1982), futbolista internacional uruguaià
 Ignacio González Rodríguez (1984), MC sevillà
 Ignacio González Lang (San Juan, 1975), artista porto-riqueny establert a Nova York (Estats Units)